Ruisseau du Moulin peut se référer à:

Hydronymes

Ruisseau du Moulin (île d'Orléans), Saint-François-de-l'Île-d'Orléans (municipalité), L'Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 01' 18" N; 70° 50' 12" O.
Ruisseau du Moulin, Sainte-Anne-des-Monts (ville), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 07' 10" N; 66° 34' 52" O.
Ruisseau du Moulin, Saint-Bruno-de-Montarville (ville), Montérégie, Québec. Coordonnées géographiques: 45° 30' 25" N; 73° 20' 25" O.
Ruisseau du Moulin, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 35' 20" N; 72° 44' 47" O.
Ruisseau du Moulin, Saint-Fulgence (municipalité), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 26' 22" N; 70° 52' 07" O.
Ruisseau du Moulin, Natashquan (municipalité), Minganie, Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 50° 07' 14" N; 61° 47' 40" O.
Ruisseau du Moulin, Saint-Pierre-Baptiste (municipalité de paroisse), L'Érable, Centre-du-Québec, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 13' 03" N; 71° 36' 32" O.
Ruisseau du Moulin, Donnacona, Portneuf (ville), Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 41' 47" N; 71° 41' 38" O.
Ruisseau du Moulin, Deschambault-Grondines (municipalité), Portneuf (ville), Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 39' 27" N; 72° 01' 11" O.
Ruisseau du Moulin, Sainte-Marguerite-Marie (municipalité), La Matapédia, Bas-Saint-Laurent, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 19' 09" N; 67° 01' 44" O.
Ruisseau du Moulin, Baie-Saint-Paul (ville), Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 26' 03" N; 70° 35' 52" O.
Ruisseau du Moulin, Saint-Fabien-de-Panet (municipalité de paroisse), Québec. Coordonnées géographiques: Montmagny, Chaudière-Appalaches, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 37' 31" N; 70° 11' 46" O.
Ruisseau du Moulin, Stoneham-et-Tewkesbury (municipalité de cantons unis), La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 03' 17" N; 71° 25' 38" O.
Ruisseau du Moulin, Québec (ville), Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 50' 43" N; 71° 12' 24" O.
Ruisseau du Moulin, Québec (ville), Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 52' 57" N; 71° 08' 43" O.
Ruisseau du Moulin, Les Îles-de-la-Madeleine (municipalité), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 22' 18" N; 61° 57' 32" O.
Ruisseau du Moulin, Chandler, Le Rocher-Percé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 23' 44" N; 64° 36' 41" O.
Ruisseau du Moulin, Port-Daniel–Gascons (municipalité), Le Rocher-Percé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 11' 54" N; 64° 58' 23" O.
Ruisseau du Moulin, Gaspé (ville), La Côte-de-Gaspé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 49' 22" N; 64° 34' 44" O.
Ruisseau du Moulin, Saint-Isidore-de-Clifton (municipalité), Le Haut-Saint-François, Estrie, Québec. Coordonnées géographiques: 45° 15' 30" N; 71° 31' 25" O.
Ruisseau du Moulin, rivière dans Ristigouche-Partie-Sud-Est (municipalité de canton), Avignon, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 00' 05" N; 66° 50' 41" O.
Ruisseau du Moulin Bernier, Sainte-Claire (municipalité), Bellechasse, Chaudière-Appalaches, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 35' 42" N; 70° 54' 56" O.
Ruisseau du Moulin d'Octeau, Lévis (ville), Chaudière-Appalaches, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 49' 43" N; 71° 09' 16" O.
Ruisseau du Moulin Dufour, Sainte-Jeanne-d'Arc (municipalité de paroisse), La Mitis (MRC), Bas-Saint-Laurent, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 28' 13" N; 68° 02' 00" O.
Ruisseau du Moulin Fontaine, Fugèreville (municipalité), Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 28' 01" N; 79° 12' 04" O.
Ruisseau du Moulin Landry, Cap-Chat (ville), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 02' 22" N; 66° 42' 12" O.
Ruisseau du Moulin Latour, Témiscaming (ville), Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 57' 53" N; 79° 19' 15" O.
Ruisseau du Petit Moulin, Saint-Maxime-du-Mont-Louis (municipalité), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 14' 18" N; 65° 45' 51" O.
Ruisseau du Petit Moulin à Scie, Deschambault-Grondines (municipalité), Portneuf (ville), Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 35' 09" N; 72° 04' 53" O.
Ruisseau du Vieux Moulin, Sainte-Anne-des-Monts (ville), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 04' 53" N; 66° 29' 49" O.

Dérivés
Parc du Ruisseau-du-Moulin, parc public de la ville de Québec (ville), Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 52' 04" N; 71° 13' 17" O.
Forêt refuge du Ruisseau-du-Petit-Moulin, écosystème forestier exceptionnel, Mont-Saint-Pierre (municipalité de village), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 13' 50" N; 65° 46' 30" O.
Ruisseau de la Montée du Moulin, Laval (ville), Québec. Coordonnées géographiques: 45° 41' 30» N; 73° 35' 06» O.